Menard (Illinois)
Menard (Texas)
Menard megye (egyértelműsítő lap)